Aparellament (genètica), d'unió d'àcids nucleics mitjançant interaccions febles i per complementarietat
 Coit, unió sexual de dos animals amb finalitats reproductives
 Ritual d'aparellament, conducta que estableixen dos individus d'una mateixa espècie per a iniciar la còpula